Kloke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kloke (1921–2005), deutscher Agrarwissenschaftler
 Eberhard Kloke (* 1948), deutscher Dirigent und Komponist
 Friedel Kloke-Eibl (* 1941), deutsche Tanzpädagogin und Choreografin
 Jerusha Kloke (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Katharina Kloke (* 1987), deutsche Politikerin, siehe Katharina Willkomm
 Martin Kloke (* 1959), deutscher Gymnasiallehrer und Sachbuchautor